Miejscowości w USA:
 Delafield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
 Delafield – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
Gminy w USA:
 Delafield (ang. Delafield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Jackson
 Delafield (ang. Delafield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha